Aardrijkskunde
 Husson (plaats), plaats in het Franse departement Manche

Personen met de achternaam Husson
 Augustinus Husson, Belgisch politicus